Ирднинг-Доннерсбахталь () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен. . Официальный код — 61257.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герберт Гугганиг (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СПО занимает 3 места.
 СДПА занимает 2 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии